Bryan Erickson, chanteur du groupe Velvet Acid Christ.
 Bryan Erickson, ancien joueur de hockey sur glace